Erasmusbrug
 Erasmusbrug (Haarlem)
 Erasmusgrachtbrug
 Erasmusmetrobrug
 Erasmusspoorbrug